Veda – testi sacri indiani
 Veda – film del 2010 diretto da Zülfü Livaneli
 Veda – pane irlandese
 Veda – serie televisiva turca
 Voluntarios en Defensa de los Animales – organizzazione animalista boliviana
 Veda – nome proprio di persona femminile indiano
 Veda – nome proprio di persona femminile inglese

Altri progetti